Monastiráki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Monastiráki (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Monastirákion (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Monastiráki (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón), 
 Monastiráki (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis), 
 Monastiráki (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas), 
 Monastiráki (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou), 

Robotskapade Greklandförgreningar